Androya — род жуков из семейства листоедов.

Перечень видов 
 Androya impressicollis (Fairmaire, 1901)
 Androya longula (Fairmaire, 1901)
 Androya obscuricollis (Fairmaire, 1903)
 Androya rubrocostata (Fairmaire, 1898) 
 Androya tenuecostata (Fairmaire, 1899)

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых